Crestview désigne :

Crestview, ville de Floride ;
 Crestview, ville du Kentucky.